Die Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 1986 fand vom 2. bis 13. September in der Tschechoslowakei statt. Die chinesische Mannschaft verteidigte ihren Titel erfolgreich. Die Spiele wurden in Prag, Žilina, Pilsen, Brünn, Olmütz und Ostrava ausgetragen.

Modus 
Die sechzehn Teilnehmer spielten in der ersten Runde in vier Vierergruppen. Die drei besten Mannschaften jeder Gruppe erreichten die zweite Runde, die restlichen Mannschaften ermittelten die Platzierungen dreizehn bis sechzehn. Dabei wurden die Ergebnisse gegen die direkten Konkurrenten übernommen. In der zweiten Runde gab es zwei Sechsergruppen. Die Gruppensieger und -zweiten qualifizierten sich für das Halbfinale und die anderen Teams trugen die weiteren Platzierungsspiele aus.

Spielplan

Erste Runde

Zweite Runde 
Die DDR spielte mit Kathleen Bonath, Grit Jensen, Monika Beu, Ariane Radfan, Kathrin Langschwager, Maike Arlt, Anke Lindemann, Ute Oldenburg, Heike Jensen, Dörte Stüdemann, Ramona Landgraf, Ute Kellner, Ute Langenau, Ute Bitterlich und Katrin Grollmisch.

Die Bundesrepublik Deutschland spielte mit Ursula Jakob, Silke Meyer, Gudrun Witte, Beate Bühler, Gudula Staub, Sigrid Terstegge, Michaela Vosbeck, Renate Riek, Karen Baumeister, Constanze Wolter, Alexandra Ludwig, Terry Place-Brandel, Beate Münsterkötter, Ute Hankers und Juliane Schlipf.

Platzierungsspiele

Endstand

Einzelauszeichnungen

Qualifikation 
Gastgeber Tschechoslowakei sowie die sieben besten Mannschaften der letzten Weltmeisterschaft waren automatisch qualifiziert. Dazu gehörten der Titelverteidiger China, der Zweite Peru, der Dritte USA, der Vierte Japan, der Fünfte Kuba, der Sechste Sowjetunion und der Siebte Südkorea. Die bestplatzierten Teilnehmer der aktuellen Kontinentalmeisterschaften, die nicht zu den Top 7 der vergangenen WM gehörten, waren ebenfalls gesetzt. Dabei handelte es sich um die DDR (Europa), Kanada (NORCECA), Brasilien (Südamerika), Nordkorea (Asien) und Tunesien (Afrika). Die restlichen drei Startplätze wurden bei einem Qualifikationsturnier in Rom vergeben. Dabei traten elf Mannschaften in einer Fünfer- und einer Sechsergruppe an, von denen jeweils die besten drei Teams eine Finalgruppe erreichten. Die ersten drei Mannschaften der Finalgruppe qualifizierten sich für die Weltmeisterschaft.

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1986
Volleyballveranstaltung 1986
Sportveranstaltung in der Tschechoslowakei
Weltmeisterschaft Frauen 1986